Radácsi László (1944– ), az MSZMP Nógrád megyei Politikai Bizottsága politikai munkatársa, a salgótarjáni József Attila Városi-Megyei Művelődési Központ igazgatója 
Radácsi László (1968– ) közgazdász

Hasonló névvel
Radácsy László (1960– ) hebraista, fordító, a Magyar–héber nagyszótár és a Héber–magyar nagyszótár szerzője